Poitevin (person från Poitou) är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Poitevin (1819–1882), fransk kemist
 Auguste Poitevin (1819–1873), fransk skulptör
 Philippe Poitevin (1831–1907), fransk skulptör
 Prosper Poitevin (1810–1884), fransk författare

Se även 

 Poitevin (hästras)
 Poitevin (hundras)

Franska efternamn